Die Allsvenskan 2017 war die 93. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 2. April 2017 und endete am 5. November 2017 mit dem 30. Spieltag. Vorjahresmeister Malmö FF verteidigte seinen Titel erfolgreich.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele.

Die beiden Tabellenletzten steigen direkt in die Superettan ab, der Drittletzte tritt in einer aus Hin- und Rückspiel bestehenden Relegationsrunde gegen den Tabellendritten der zweiten Liga an.

Teilnehmer und Spielstätten

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der 3. der Superettan 2017 spielte gegen den 14. der Allsvenskan 2017 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Das Hinspiel fand am 16. und das Rückspiel am 19. November 2017 statt. Der Sieger qualifizierte sich für die Allsvenskan 2018.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch sortiert.

Meistermannschaft Malmö FF

Weblinks 
 Offizielle Website der Allsvenskan (schwedisch)
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

2017
Allsvenskan